Нидерле.

 Нидерле, Индржих (1840—1875) — чешский филолог.
 Нидерле, Любор (1865—1944) — чешский археолог, этнограф и историк-славист, профессор.

Примечания